Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III 2008. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Квалификације за Дивизију  III
Квалификациони турнир је одигран у Сарајеву (Босна и Херцеговина), у дворани Зетра, у периоду од 15. до 17. фебруара 2008. Репрезентацији Јерменије су због одбијања да покаже пасоше својих репрезентативаца поништени резултати (пораз од Грчке 5:8 и победа против Босне и Херцеговине 18:1) и проглашене победе у корист противника од по 5:0.

 
 се пласирала у Дивизију II

Такмичење 
Мечеви су се играли у Луксембургу (Луксембург).

 
 и  су се пласирали у Дивизију II

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2008.
 Светско првенство у хокеју на леду 2008 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2008 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Босни и Херцеговини
Хокеј на леду у Луксембургу
Хокеј на леду у 2008.
Спорт у 2008.